Laodamas oder Laodamos (griechisch  Λαοδάμας, „völkerbezwingend“) ist der Name folgender Personen:
 Laodamas (König von Theben), Sohn des Eteokles, König von Theben
 Laodamas (Sohn des Alkinoos), Sohn des Alkinoos, dem König der Phaiaken und der Arete
 Laodamas (Sohn des Antenor), Sohn des Antenor und der Theano
 Laodamas (Ägina), von Ägina, Vater des Sostratos.
 Laodamas (Tyrann von Phokää), Verbündeter des Dareios I.